

Persone 
 Micheli – cognome italiano
Benedetto Micheli (1699-1784) – musicista, librettista e poeta italiano
Cesare Micheli (1866-1943) – medico, docente e politico italiano
Claudio Micheli (1970) – ex hockeista su ghiaccio svizzero
Clotilde Micheli, in religione Maria Serafina del Sacro Cuore (1849-1911) – religiosa italiana
Dante Micheli (1939-2012) – calciatore di ruolo centrocampista e dirigente sportivo italiano
Elena Micheli (1999) – pentatleta italiana
Elio Micheli (...) – costumista e scenografo italiano
Enrico Luigi Micheli (1938-2011) – politico italiano
Ferdinando Micheli (1872-1937) – medico e patologo italiano
Filippo Micheli (1911-1995) – politico italiano
Francesco Micheli (1972) – regista teatrale, direttore artistico, autore televisivo e conduttore televisivo italiano
Franco Micheli (...– ...) – tiratore a segno italiano
Gino Micheli (...–1350 circa) – scultore italiano
Guglielmo Micheli (1866-1926) – pittore italiano
Isabella Micheli (1962) – ex danzatrice su ghiaccio italiana
Laurent Micheli (1982) – regista e sceneggiatore belga 
Lucia Micheli (1969) – ex canoista italiana
Marco Micheli (1983) – astronomo italiano
Maria Concetta Micheli (1942) – prima donna italiana pilota di elicotteri
Matteo Micheli (1979) – politico italiano
Maurizio Micheli (1947) – attore, comico e commediografo italiano
Ornella Micheli (...) – montatrice italiana
Parrasio Micheli o Michiel (1516 circa–1578) – pittore italiano
Pier Antonio Micheli (1679-1737) – botanico e micologo italiano
Pietro Micheli (1685-1750) – pittore italiano
Rino Micheli (...–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
Rodolfo Micheli (1930-2022) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
Ruggero Alfredo Micheli (1847-1919) – generale e ingegnere italiano
Sergio Micheli (1930-2015) – regista e storico del cinema italiano
Silvio Micheli (1911-1990) – scrittore italiano
Ugo Micheli, meglio conosciuto come Hugo Kelly (1883–...) – pugile italiano naturalizzato statunitense
Vincenzo Micheli (1833-1905) – architetto italiano

Pagine correlate 
De Micheli
Giuseppe Micheli
Michele